Adamová ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslava Adamová (1925–2012), tschechische Schauspielerin
 Markéta Pekarová Adamová (* 1984), tschechische Politikerin

Siehe auch:
 Adamov